Cinémaction ou Cinemaction peut faire référence à :
Cinémaction, revue de cinéma française fondée en 1978 ;
Cinémaction ou CinemAction, ancien nom de l'Interactive Theatre, une attraction conçue et développée par la société belge Alterface.